Футбольная лига Англии в сезоне 1963/64 — 66-й сезон Футбольной лиги Англии.

Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии по итогам сезона в шестой раз в своей истории стал «Ливерпуль». Второй дивизион выиграл «Лидс Юнайтед». Третий дивизион выиграл «Ковентри Сити», Четвёртый дивизион — «Джиллингем».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1963/64 на RSSSF.com 
 Футбольная лига 1963/64 на wildstat.ru

1963
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1963 году
Спорт в Великобритании в 1964 году